Владимир Семенович Батшев (род. 4 июня 1947, Москва) — русский писатель, поэт, прозаик, сценарист, редактор. Бывший советский диссидент.

Биография 
В 1965—1966 годах был одним из организаторов и руководителей неформального литературного общества СМОГ, редактор журнала «Сфинксы» (№ 1—4), альманахов «Чу», «Рикошет», «Авангард».

Арестован 21 апреля 1966 года, и 25 апреля 1966 года осуждён на пять лет «за тунеядство». Отбывал ссылку в селе Большой Улуй Красноярского края. Под давлением международного общественного мнения, в частности, издательства Посев, освобождён в 1968 году по амнистии. В 1968—1975 годах участвовал в диссидентском движении. В 1969 году выпустил вместе с В. Кононенко самиздатовский альманах «Перелом».

Окончил сценарный факультет ВГИК. Работал сценаристом в кино, литконсультантом в журнале «Студенческий меридиан», в издательствах «Детская литература» и «Молодая гвардия».
В 1989—1991 годах был представителем издательства Посев в СССР.

В 1992—1993 годах — первый заместитель главного редактора ежедекадника «Литературные новости».
В 1993—1995 годах — руководитель организованного им издательства «Мосты», которое за два года успело выпустить 25 книг российских и русских зарубежных авторов.
С января 1989 по март 1995 года — внештатный обозреватель Радио Свобода.

В феврале 1995 года вместе с женой эмигрировал в Германию. Член Союза писателей Германии и международного ПЕН-клуба. Гражданин Германии. Подписал коллективное воззвание «Остановите агрессию» от 12 августа 2008 года  и Письмо русских зарубежных писателей против войны в Украине 

от 1 марта 2022 года. 

С апреля 1998 года — редактор ежемесячного журнала «Литературный европеец».
С января 2004 года — редактор ежеквартального журнала «Мосты».
 Председатель Союза русских писателей в Германии.

Премии 

В 2005 году за эпопею «Власов» Батшеву присуждена международная литературная премия «Veritas» (Великобритания).

В 2006 году роман «Потомок Вирсавии» номинирован на премию Букер — открытая Россия.

В 2007 году стал первым обладателем новой премии им. М. Алданова, учреждённой Новым журналом (Нью-Йорк), за повесть «Хайнц Альвенхаузер».

В 2010 году за книги «СМОГ: поколение с перебитыми ногами» и «Мой французский дядюшка» награждён Серебряной пулей издательства «Вольный стрелок».

Библиография 
 Монтаж. Стихи. М.,1990
 Вещие сны. Таллин,1992, (ISBN 5-45001-603-4)
 Хроника дня «Z». Москва,1992, (ISBN 5-76004-008-8)
 Измайловский роман. Инстанция. Москва,1994, (ISBN 5-87187-024-4)
 Записки тунеядца. Москва,1994, (ISBN 5-71170-105-3)
 Убийство — правило игры. Москва,1995, (ISBN 5-85585-256-3)
 Фабрика смерти. Москва,1995, (ISBN 5-85585-321-7)
 Сети шпионажа. Москва,1996, ISBN 5-85585-635-6
 Последнее дело АДа. Москва,1996, ISBN 5-85585-811-1
 Я — шпион. Москва, 1997, ISBN 5-25100-356-0
 Власов. Том 1-4, Франкфурт-на-Майне, 2001—2004, ISBN 978-3-936996-14-8
 Подарок твой — жизнь. Стихи. Франкфурт-на-Майне, 2005, ISBN 3-936996-10-5
 Потомок Вирсавии. Франкфурт-на-Майне, 2006, ISBN 3-936996-18-0
 Писатели русской эмиграции: Германия 1921—2008. Франкфурт-на-Майне, 2008, ISBN 3-9369-9627-X
 Франкфуртский поток. Франкфурт-на-Майне, 2008, ISBN 978-3-9369-9638-5
 Мой французский дядюшка. Franc-tireur USA, 2009, ISBN 978-0-557-05476-6
 Река Франкфурт. Franc-tireur USA, 2009, ISBN 978-0-557-07767-0
 СМОГ: поколение с перебитыми ногами. Franc-tireur USA, 2009, ISBN 978-0-557-13929-3
 Галич. Franc-tireur USA, 2010, ISBN 978-0-557-30557-5
 Александр Галич и его жестокое время. Литературный европеец, Франкфурт-на-Майне, 2010, ISBN 978-3-9369-9653-9
 Мой французский дядюшка. Литературный европеец, Франкфурт-на-Майне, 2014, ISBN 978-3-936-996-806
 Писатели русской эмиграции. Германия 1920-2014. Литературный европеец, Франкфурт-на-Майне, 2014, ISBN 978-3-936996-96-2
 Власов. Том 1-4, Издание третье, исправленное, Литературный европеец, Франкфурт-на-Майне, 2015, ISBN 978-3-945617-07-6
 Мой литературный календарь. Литературный европеец, Франкфурт-на-Майне, 2016, ISBN 978-3-945617-27-4
 Потомок Вирсавии. Издание второе. Литературный европеец, Франкфурт-на-Майне, 2017, ISBN 978-3-945617-43-4
 Франкфуртский поток. Издание второе. Литературный европеец, Франкфурт-на-Майне, 2018, ISBN 978-3-945617-44-1
 Один день Дениса Ивановича. Литературный европеец, Франкфурт-на-Майне, 2018, ISBN 978-3-945617-57-1
 Le Dscendant de Bethsabee. Paris, 2018, ISBN 978-2-414-162215
 1948. Роман. Часть первая. "Литературный европеец", 2020, ISBN 978-3-945617-86-1
1948. Роман. Часть вторая. "Литературный европеец", 2021 ISBN 978-3-945617-96-0
Из разных лет. Стихи. Литературный европеец, Франкфурт-на-Майне. 2022  ISBN 978-3-949577-05-5

Фильмы 
 Окрыленные, ЦТВ Экран, 1982
 Рассказы о театре, Коми ТВ, 1983
 Кто стоит за спиной, ЦТВ Экран, 1983
 Не бойся стать добрым, ЦТВ Экран, 1985
 Богатыри из Жодина, ЦСДФ, 1988
 Диссиденты, Центрнаучфильм, Колокол, 1990
 Плач-парад, Мосты-фильм, 2012
 Трансцендентный упырь, Мосты-фильм, 2012
 Братья, Мосты-фильм, 2014
 En venda("Продается") - 2015, международный кинофестиваль "Мир путешествий" в Ллорет де Мар (Испания)
 Франкфурт: какофония большого города, 2017, Фестиваль туристических фильмов в Ллорет де Мар (Испания)
 Канал, 2016 Фестиваль туристических фильмов в Ллорет де Мар (Испания)
 Вверху и внизу, Х фестиваль документальных фильмов, Нью-Йорк

Ссылки 
 Батшев делает доклад на Втором съезде писателей русского Зарубежья
  Батшев читает
  Вторая холодная война идет
 В «Новом журнале»
 В.Батшев. Мифы войны
 СМОГ (1)
 СМОГ (2)
 В.Яранцев о «Власове»
 Освобождение от акцента. Владимир Порудоминский о романе Батшева «Мой французский дядюшка»
 Роман с воспоминаниями. Берта Фраш о романе Батшева «Река Франкфурт»
 Обойдемся без вождизма. Интервью «Литературной России»
 Человек с грехами и пороками. Интервью «Литературной России»
 В середине материала — Кира Сапгир о книге Батшева «Александр Галич и его жестокое время»
 И.Толстой. Литературный календарь Владимира Батшева - Радио "Свобода", 18 сентября 2016
 И.Толстой. Беседа с Владимиром Батшевым - Радио "Свобода", 27 декабря 2017
 Борис Рохлин "Это было иль не было...", "Звезда" (Санкт-Петербург) 2019 № 5 
 Кира Сапгир "На пикапе с бубенцами", Независимая газета (Москва), 28 ноября 2019
 И.Толстой. Беседа с Владимиром Батшевым о пятитомнике "100 лет русской зарубежной прозы"- Радио "Свобода", 29 ноября 2019
Юрий Рябинин. Время своего человека. О романе Владимира Батшева "1948"  - Свободная пресса 20 сентября 2020 https://svpressa.ru/blogs/article/276437/
Кира Сапгир. О романе "1948" - "Новый журнал" (Нью-Йорк) № 301, 2020 https://magazines.gorky.media/nj/2020/301

Писатели по алфавиту
Русские писатели четвёртой волны эмиграции
Русские писатели XX века
Советские диссиденты
Русские эмигранты четвёртой волны в Германии
Выпускники ВГИКа